Bjelašnica ist der Name folgender orographischer Einheiten in Bosnien und Herzegowina:

 Gebirge südwestlich von Sarajevo, siehe Bjelašnica (Sarajevo), gleichzeitig höchster Berg dieses Gebirges
 Gebirge bei Gacko in der Herzegowina, siehe Bjelašnica (Gacko)
 Gebirge nördlich von Trebinje, siehe Bjelašnica (Trebinje)